Lingua male (Etiopia) (codice ISO 639-3 mdy)
Lingua male (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 mdc)